Kurt Kuhnke, nemški dirkač Formule 1, * 30. april 1910, Stettin, Nemčija, † 8. februar 1969, Braunschweig, Švica.

V svoji karieri je nastopil le na domači dirki za Veliko nagrado Nemčije v sezoni 1963, kjer se mu z dirkalnikom BKL Lotus 18 lastnega privatnega moštva ni uspelo kvalificirati na dirko. Umrl je leta 1969.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Prvenstvene dirke

Neprvenstvene dirke 

Rojeni leta 1910
Umrli leta 1969

Nemški dirkači
Nemški vozniki Formule 1
Privatniki Lotusa Formule 1
Dirkači Formule 1, ki niso nikoli štartali